Арнольд (Альфонс) Индрихович Браунс () — советский хоккеист, нападающий, защитник.

Начинал играть в сезоне 1948/49 в рижском «Динамо». Сезон 1951/52 провёл в московском «Динамо», в составе которого стал бронзовым призёром чемпионата СССР. Затем отыграл в рижском клубе ещё девять лет.

Ссылки 
 https://hockey1946.ru/players/Brauns_Arnold_Indrikhovich_15_05_1925
 https://dynamo-history.ru/person/players/cart/b/brauns/

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки ХК «Динамо» Москва